La Supercoupe des Pays-Bas 1992 () est la troisième édition de la Supercoupe des Pays-Bas, épreuve qui oppose le champion des Pays-Bas au vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. Disputée le  au Feijenoord Stadion de Rotterdam devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le PSV Eindhoven aux dépens de son rival, le Feyenoord Rotterdam.

Feuille de match

Liens externes 
  Netherlands - List of Super Cup Finals sur www.rsssf.com

1992
Face-à-face du PSV Eindhoven
Face-à-face du Feyenoord Rotterdam
Football en 1992
Sport aux Pays-Bas en 1992
Sport en août 1992
Compétition de football à Rotterdam